Энтеббе:

 Энтеббе — город в Уганде.
 Энтеббе — главный международный аэропорт Уганды.
 Энтеббе — операция по освобождению заложников в аэропорту Энтеббе, также известная как «Шаровая молния» или «Йонатан».
 Entebbe — фильм режиссёра Жозе Падилья, вышедший в 2018 году.

См. также 
 Рейд на Энтеббе — телефильм Ирвина Кершнера (1977).
 Операция «Йонатан» (фильм) — фильм израильского режиссёра Менахема Голана (1977).